2733 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе  Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Омском районе Омской области, на территории Богословского сельского поселения. Для обслуживания путевого хозяйства возник населённый пункт железнодорожников 2733 км.

Располагается между обгонным пунктом Густафьево и о.п. 2737 км. Расположена в лесостепной полосе Барабинской низменности, возле лесной зоны Омска

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2733 км
  2733 км на карте 2Gis

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги